Огарково — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Огарково — посёлок в Вологодском районе.
 Огарково — деревня в Комьянском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Огарково — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района.

Калужская область 
 Огарково — деревня в Ферзиковском районе.

Костромская область 
 Огарково — деревня в Вохомском районе.
 Огарково — деревня в Макарьевском районе.

Московская область 
 Огарково — деревня в Истринском районе.
 Огарково — усадьба деревни Огарково Истринского района.

Ярославская область 
 Огарково — село в Рыбинском районе.

См. также 
 Агарково